18. Mistrzostwa Świata w Biathlonie Letnim odbywały się w dniach 18 – 24 sierpnia 2014 w Tiumeni, w Rosji.

Rozegrane zostały 3 konkurencje: sprint, bieg pościgowy oraz sztafeta mieszana.

Wyniki

Sztafeta mieszana 
 Dystans: 2×6 km + 2×7,5 km
 Data: 21 sierpnia 2014
 Początek: 14:00 CET
 Źródło:

Sprint kobiet 
 Dystans: 7,5 km
 Data: 23 sierpnia 2014
 Początek: 11:30 CET
 Źródło:

Sprint mężczyzn 
 Dystans: 10 km
 Data: 23 sierpnia 2014
 Początek: 00:00 CET
 Źródło:

Bieg pościgowy kobiet 
 Dystans: 10 km
 Data: 24 sierpnia 2014
 Początek: 13:00 CET
 Źródło:

Bieg pościgowy mężczyzn 
 Dystans: 12,5 km
 Data: 24 sierpnia 2014
 Początek: 00:00 CET
 Źródło:

Przypisy

Bibliografia 
 

Mistrzostwa świata w biathlonie letnim
Sezon 2014/2015 w biathlonie
2014 w Rosji